Walder peut désigner :

Patronyme 

 Albert Walder, (1957-), fondeur italien ;
 Chaim Walder, (1968-2021), auteur haredim israélien;
 Christian Walder (1991-), skieur alpin autrichien ;
 Dave Walder, (1978-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Erick Walder, (1971-), athlète américain ;
 Francis Waldburger, dit Francis Walder, (1906-1997), écrivain et militaire belge ;
 Hans Ulrich Walder-Richli, (1929-2008), juriste, politicien et essayiste suisse ;
 Marc Walder (1965), journaliste suisse.

Divers 
 
 Walder Frey

Voir aussi 
 
 
Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois
Patronyme anglais